Salem bin Ahmed bin Al Shaybah bin Mahfouz(Hadramaute, 1906 - Gidá, 1994), foi um empresário saudita de origem Hadhrami e fundador do National Commercial Bank .

Vida 
No início, trabalhou como porteiro em Makkah, depois como correspondente da família Al-Kaaki na bolsa, depois pensou em abrir uma empresa de câmbio em seu nome, mais Al-Kaaki, por causa de seus conhecimentos dele e sua confiança em suas habilidades, compartilhada com ele na empresa de intercâmbio.

Depois de um tempo, segundo o que Salem bin Mahfouz narrou, em uma das entrevistas do jornal, ele apresentou a ideia de estabelecer um banco saudita ao ministro das Finanças Ibn Suleiman na época, então ele gostou da ideia e pediu-lhe para encontrar o rei Abdulaziz Al Saud, daí passou de cambista analfabeto a fundador do primeiro banco em seu país, o Banco Comercial Nacional da Arábia Saudita (NCB). Salem Ahmed então se tornou o banqueiro pessoal da família real saudita . Ele passou a gestão do NCB, o maior banco do país, para Khalid em algum momento da década de 1980.

Morte 
Morreu em 1994.

Fundação Salem Bin Mahfouz 
Seus filhos lançaram a Fundação Salem Bin Mahfouz para o Trabalho Civil e de Desenvolvimento em 2012.

Bilionários da Arábia Saudita
Bilionários
Muçulmanos da Arábia Saudita
Empresários da Arábia Saudita
Quindidas